8-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении проходил с 12 по 13 марта 1977 года на арене «Аноэта» в испанском Сан-Себастьяне. В соревнованиях принял участие 241 атлет из 24 стран Европы. Было разыграно 19 комплектов медалей (11 у мужчин и 8 у женщин).

Призёры 
Сокращения: WB — высшее мировое достижение | ER — рекорд Европы | NR — национальный рекорд | CR — рекорд чемпионата

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт 
Медали в 19 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 17 стран-участниц.

Ссылки 
 

1977
Март 1977 года
Спорт в Испании в 1977 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Испании
Международные спортивные соревнования в Сан-Себастьяне
Чемпионаты Европы в 1977 году
Чемпионаты Европы в Испании
1977 год в лёгкой атлетике